Семёновы-Тян-Шанские — потомки русского географа Петра Семёнова, императорским указом 1906 года награждённого приставкой «Тян-Шанский».

 Семёнов-Тян-Шанский, Пётр Петрович (1827—1914) — русский географ. Женат дважды:

∞ Первая жена (с 1851 года): Вера Александровна Чулкова (1833—1853).
 Дмитрий Петрович (1852—1917) (от первого брака) — учёный-статистик, действительный статский советник.
 Рафаил Дмитриевич (1879—1919) — статистик; умер от истощения в Москве.
 Кирилл Рафаилович (1910—1942) — агроном, во время ВОВ артиллерист; погиб на фронте.
 Василий Рафаилович (1912—около 1920) — умер от менингита.
 Леонид Дмитриевич (1880—1917) — поэт-символист; убит во время революции.
 Михаил Дмитриевич (1882—1942) — доктор географических наук, статистик; умер от голода в Ленинграде во время блокады.
 Анастасия Михайловна (1913—1992) — геоботаник, доктор биологических наук (1967).
 Вера Михайловна (1916—1993)
 Михаил Арсеньевич (род. 1948) — физик-теоретик и математик, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией математических проблем физики Петербургского отделения Математического института имени В. А. Стеклова Российской Академии наук
 Кирилл Михайлович (род. 1979) — физик-теоретик, научный сотрудник Отделения теоретической физики ПИЯФ
 Евгения Михайловна (Лаврова)
 Вера Дмитриевна (1883—1984) — художница.
 Ариадна Дмитриевна (1885—1920).
 Николай Дмитриевич (1888—1974) — морской офицер; умер в эмиграции в Париже, был женат на Вере Николаевне (ур. баронессе Врангель)
 Пётр Николаевич (1925—2003) — геолог-палеонтолог, научный фотограф.
 Кирилл Петрович (род. 1964) — искусствовед, проживает во Франции.
 Ирина Петровна (род. 1961) — профессор русского языка в Университете Нормандии, г. Кан (Франция)
 Александр Дмитриевич (1890—1979) — епископ Зилонский, православный богослов.

∞  Вторая жена (с 1861 года): Елизавета Андреевна Заблоцкая-Десятовская (1842—1915).
 Ольга Петровна (1863—1906) — художница, ботаник, этнограф, автор работы о русских крестьянах «Жизнь «Ивана»».
 Андрей Петрович (1866—1942) — крупный русский зоолог, энтомолог, поэт-переводчик; умер в блокаду.
 Мануил Петрович (1868—1871) — умер в младенчестве.
 Вениамин Петрович (1870—1942) — русский географ, статистик, картограф, автор фундаментальных работ по районированию; умер в блокаду Ленинграда.
 Андрей Вениаминович (1897–1900).
 Владимир Вениаминович (1900—1972) — теоретик кораблестроения, профессор, заслуженный деятель науки и техники; его жена Вера Викторовна, врач-невролог.
 Марина Владимировна (род. 1928) — врач-психиатр.
 Роман Вениаминович (1902—1976) — инженер-кораблестроитель.
 Елена Романовна (1929—1995) — геолог.
 Алексей Романович (19??—19??).
 Валерий Петрович (1871—1968) — юрист, искусствовед; умер в эмиграции в Финляндии.
 Александр Валерьевич (1900—1987) — инженер, лейтенант финской армии (после эмиграции в Финляндию).
 Елена Валерьевна (1903–1971).
 Измаил Петрович (1874—1942) — советский метеоролог, педагог; умер в блокаду Ленинграда.
 Олег Измайлович (1906—1990) — учёный-биолог, профессор, организатор заповедников в СССР.
 Святослав Измайлович (1908—1942) — инженер-математик, сотрудник Института океанологии; его жена Анфиса Николаевна, урожд. Лодыгина (1913—1986), учитель биологии.
 Георгий Измайлович (1910—1989).
 Ольга Измайловна (1911—1970) — советская шахматистка, переводчик.
 Александр Владимирович — физик, кандидат технических наук, действительный член РГО.
 Анна Измайловна (1920—1920).
 Ростислав Петрович (1878—1893) – умер от туберкулёза.

Примечания

Ссылки 
 История Рязанского края: Семёнов-Тянь-Шанский Пётр Петрович (1827—1914)

 Пажитнов Е. Родословная Семёнова-Тян-Шанского П. П.
 Ольга Семенова-Тян-Шанская: «Я, как музейный работник, не сомневаюсь в будущем русских усадеб»
 Александр Владимрович и Владимир Левонович Семеновы-Тян-Шанские: интервью об усадьбах и судьбах